Огор () — многозначный термин.

Топонимы 
 Огор — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Назван в честь норвежского полярного исследователя  (1873—1956).

Фамилия 
 Огор, Йоханнес (1928—2007) — датский лютеранский теолог и евангелист, известный деятель антисектантского движения.
 Огор, Мадс (род. 1992) — датский хоккеист.
 Огор, Миккель (род. 1995) — датский хоккеист.
 Огор, Якоб (род. 1973) — датский шахматист.